«Вокза́льная» (, ) — станция Киевского метрополитена. Находится на стыке Шевченковского и Соломенского районов. Расположена на Святошинско-Броварской линии между станциями «Политехнический институт» и «Университет».

История 
Открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства. Станция названа согласно её расположению рядом с Центральным и Пригородным вокзалами железнодорожной станции Киев-Пассажирский. Пассажиропоток — 68,3 тыс. чел./сутки. По состоянию на 2011 год являлась наиболее загруженной станцией Киевского метрополитена.

С 1986 года станция имеет статус «памятник архитектуры местного значения», охранный номер — 192.

Описание 
Поблизости находится станция скоростного трамвая «Старовокзальная».

Станция глубокого заложения. Имеет три подземных зала — средний и два зала с посадочными платформами. Залы станции соединены между собой рядом проходов-порталов, которые чередуются с пилонами. Подземный вестибюль соединен с наземным трехленточным одномаршевым эскалатором.

Наземный вестибюль представляет собой двухэтажное здание, которое примыкает к зданию пригородного вокзала станции Киев-Пассажирский.

Внешний вид 
В оформленнии подземного вестибюля используется контраст белых стен и пилонов с декоративными бронзовыми чеканными медальонами (диаметром до 2 м), на которых изображены события из истории Украины. Торец зала до 1992 года был украшен гербом УССР.

Перспективы развития 
В перспективе станция «Вокзальная» станет частью пересадочного узла с Подольско-Вигуровской линией.

Начиная с середины 1960-х годов планируется сооружение второго выхода со станции. Начало его строительства постоянно откладывается. Ориентировочный срок строительства — примерно 1,5 года.

Изображения

Режим работы 
Открытие — 5:45, закрытие — 0:16

Отправление первого поезда в направлении:
 ст. «Лесная» — 5:53
 ст. «Академгородок» — 5:57

Отправление последнего поезда в направлении:
 ст. «Лесная» — 0:22
 ст. «Академгородок» — 0:26

Примечания

Ссылки 
 Сведения на официальном сайте Киевского метрополитена
 Станция «Вокзальная» на сайте «Мир метро»
 Страница станции Вокзальная в онлайн-музее Киевского метрополитена
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Вокзальна (станція метро) на ВЕК
 
 
 
 

События 6 ноября
Станции метрополитена, построенные в 1960 году
Станции Киевского метрополитена
Святошинско-Броварская линия метрополитена
Пилонные станции